Příjmení Franek nosí více významných osobností:

 Ján Franek (* 1960) – československý boxer
 Józef Franek (1920–2007) – důstojník polské armády za druhé světové války a příslušník polské menšiny v Česku
 Mikuláš Franek (1903–1968) – slovenský a československý politik

Podobná příjmení 
 Franěk
 Fránek
 Frank

Externí odkazy